UEFA Europska liga 2021./22. bila je 51. sezona drugoga nogometnog natjecanja u Europi, Europske lige i 13. sezona od kad je ime Kup UEFA promijenjeno u UEFA Europska liga.

Eintracht Frankfurt pobijedio je škotski klub Rangers u finalu odigranom na Estadio Ramón Sánchez Pizjuánu u Sevilli.

Zemlje sudionice 
Za ovu sezonu UEFA Europske lige, nogometnim savezima se dodjeljuje rang skladu s njihovim UEFA koeficijentom 2020. godine za koji se uzima u obzir učinak njihovih klubova u europskim natjecanjima od 2015./16. do 2019./20.

Momčadi 
Legenda
 OK: Osvajači kupa
 4., 5. itd.: Plasman u prošloj sezoni domaćeg prvenstva
 LP: Ispali iz grupne faze Lige prvaka
 GF: Trećeplasirane momčadi u grupi Lige prvaka
 PP/PN DO: Gubitnici doigravanja Lige prvaka 
 PP/PN TKK: Gubitnici trećeg kvalifikacijskog kola Lige prvaka 
 PP/PN DKK: Gubitnici drugog kvalifikacijskog kola Lige prvaka 
Treće kvalifikacijsko kolo ove sezone Europske lige podijeljeno je na dva dijela: Put prvaka (PP) i Put neprvaka (PN)

Kvalifikacije

Treće kvalifikacijsko kolo 
Ždrijeb za treće kvalifikacijsko kolo održan je 19. srpnja 2021. u 12:00 po CEST-u. Prve utakmice odigrane su 3. i 5. kolovoza, a uzvratne 10. i 12. kolovoza 2021. 

Pobjednici utakmica igraju doigravanje za plasman u grupnu fazu UEFA Europske lige 2021./22., dok gubitnici igraju doigravanje za plasman u grupnu fazu UEFA Europsku konferencijsku ligu 2021./22.

|+Put prvaka
|-

|}

|+Put neprvaka
|-

|}

Doigravanje 
Ždrijeb za doigravanje održan je 2. kolovoza 2021. u 13:00 po CEST-u. Prve utakmice odigrane su 17., 18. i 19. kolovoza 2021., a uzvratne 26. kolovoza.

Pobjednici utakmica ostvaruju plasman u grupnu fazu UEFA Europske lige 2021./22., dok gubitnici ostvaruju plasman u grupnu fazu UEFA Europsku konferencijsku ligu 2021./22.

|-

|}

Grupna faza 
Ždrijeb za grupnu fazu održan je u Carigradu 27. kolovoza 2021. u 12:00 po CEST-u. 32 momčadi podijeljene su u osam grupa po četiri momčadi. Momčadi iz istog nogometnog saveza ne mogu nastupati u istoj grupi. 

Prvoplasirani svake grupe igraju osminu finala, drugoplasirani igraju doigravanje za završni dio UEFA Europske lige, trećeplasirani igraju doigravanje za završni dio UEFA Europska konferencijska liga 2021./22., a četvrtoplasirani ispadaju iz svih europskih natjecanja.

Brøndby i West Ham United prvi put igraju grupnu fazu UEFA Europske lige.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Drugi dio natjecanja

Doigravanje za završni dio 
Ždrijeb za doigravanje za završni dio održan je 13. prosinca 2021. u 13:00 po CET-u. Prve utakmice odigrane su 17. veljače, a uzvratne 24. veljače 2022.

|-

|}

Osmina finala 
Ždrijeb za osminu finala održat će se 25. veljače 2022. u 13:00 po CET-u. Prve utakmice odigrane su 9. i 10. ožujka, a uzvratne 17. ožujka 2022.

|-

|}
Bilješke

Četvrtfinale 
Ždrijeb za osminu finala održat će se 18. ožujka 2022. u 13:30 po CET-u. Prve utakmice igrane su 7. travnja, a uzvratne 14. travnja 2022.

|-

|}

Polufinale 
Ždrijeb za osminu finala održan je 18. ožujka 2022. u 13:30 po CET-u, nakon ždrijeba za četvrtfinale. Prve utakmice igrane su 28. travnja, a uzvratne 5. svibnja 2022.

|-

|}

Finale 

Finale je odigrano 18. svibnja 2022. na stadionu Estadio Ramón Sánchez Pizjuán u Sevilli. Ždrijeb za određivanje momčadi koja će biti „domaćin” iz administrativnih razloga, održan je 18. ožujka 2022., nakon ždrijeba za četvrtfinale i polufinale.

Statistike 
Statistike ne uključuju kvalifikacijska kola i doigravanja.

Strijelci

Asistenti

Momčad natjecanja 
UEFA je imenovala sljedeće igrače članovima momčadi natjecanja.

Igrač sezone 
  Filip Kostić (Eintracht Frankfurt)

Mladi igrač sezone 
  Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt)

Bilješke 
  Brøndby je igrao grupnu fazu Kupa UEFA.

Izvori

Vidi još 
 UEFA Liga prvaka 2021./22.
 UEFA Europska konferencijska liga 2021./22.
 UEFA Superkup 2022.

Vanjske poveznice 
 Službena web-stranica

Sezone UEFA Europske lige